Os Vingadores é uma publicação mensal de histórias em quadrinhos, originalmente publicadas pela editora estadunidense Marvel Comics, distribuídas no Brasil pela Editora Panini. Diferente das edições americanas, que são todas publicadas individualmente, é costume no Brasil lançar as séries nos chamados "mix", contendo quatro edições originais em cada edição nacional. Atualmente, Vingadores abriga as séries americanas Academia de Vingadores (Avengers Academy), Novos Vingadores (New Avengers) e Vingadores (Avengers). , Capitão América (Captain America) e edições especiais. Thor está atualmente na revista: Homem de Ferro & Thor. Anteriormente, a revista também cedeu seu espaço para as séries Capitão América (a qual desde julho de 2011 passou a fazer parte do mix da revista Capitão América & Os Vingadores Secretos), Homem de Ferro (Iron Man), Jovens Vingadores (Young Avengers), Miss Marvel, Namor, à série anterior de Thor (The Mighty Thor) e à atual (Thor) (a qual desde janeiro de 2011 passou a fazer parte do mix da revista Homem de Ferro & Thor), e também às minissérie Novos Vingadores: Illuminati, Thor: Juramento de Sangue (Thor: Blood Oath), Homem de Ferro: Dinastia M (Iron Man: House Of M) e Sentinela (The Sentry).

Até a edição 24, a série chamava-se Os Poderosos Vingadores; a partir da 25ª edição, passou a chamar-se Novos Vingadores até a edição 90, quando, a partir da edição 91, passou a ser chamada apenas de Os Vingadores. A série passou a ser publicada como uma substituição às séries Marvel 2002 e Marvel 2003, em fevereiro de 2004, após a publicação de um especial intitulado Marvel 2004 Especial em janeiro de 2004. Duas edições anuais já foram publicadas pela Panini.

A revista é a que tem o maior número de edições publicadas integralmente em formato americano pela Panini, título anteriormente da extinta revista Marvel MAX.

Publicação pela Panini Comics

Os Poderosos Vingadores (2004-2006)

Séries

Avengers (#01-#24)
Avengers Finale (#24)
Captain America (#07-#11; #15-#18)
Captain America & The Falcon (#21-#23)
Iron Man (#01-#09; #11-#12; #20-#24)
The Mighty Thor (#01-#20; #22-#24)
Namor (#01-#06)

Edições

Novos Vingadores (2006-2011)

Após os eventos de Vingadores: A Queda, a revista passa a chamar-se Novos Vingadores, mantendo, entretanto, a mesma numeração da série Os Poderosos Vingadores, ao contrário da versão original americana, que teve sua numeração reiniciada.

Embora o título seja descrito na capa como Novos Vingadores, no expediente a revista ainda é chamada de Os Poderosos Vingadores.

Séries

Captain America (#25-#38; #40-#49; #51-#55; #57-#58; #60-#77)
Captain America Reborn (#79-#81)
Captain America Reborn: Prelude (#78)
Giant-Size Miss Marvel (#39)
Giant-Size Spider Woman (#36)
Iron Man (#42-#48)
Iron Man: House Of M (#32-#34)
Miss Marvel (#40-#44; #46-#67; #69-70; #73)
Miss Marvel Annual (#68)
Miss Marvel Special (#50)
Miss Marvel Special: Storyteller (#72)
New Avengers (#25-#59; #61-#73; #76-#81)
New Avengers: Illuminati (#39; #49-#52; #56)
New Avengers Annual (#60)
The Mighty Thor (#25-#26)
Secret Invasion: Thor (#67-#69)
The Sentry (#35-#40)
Thor (#53-#55; #57-#59; #61-#62; #66; #70-#71; #74; #76; #78-#80)
Thor: Blood Oath (#26-#29)
Thor Giant-Size Finale (#81)
Thor God-Size Special (#72-#74)
Thor: The Trial of Thor (#77)
Young Avengers (#27-#34)

Edições

Os Vingadores (2011-presente)

Após os eventos da minissérie O Cerco, a revista passa a chamar-se apenas Os Vingadores, mais uma vez mantendo a mesma numeração das séries anteriores.

Da mesma forma que na mudança anterior, no expediente a revista ainda é chamada de Os Poderosos Vingadores.

Séries

Séries regulares

Avengers (#91)

Outras séries

The New Avengers Finale (#91)

Edições

Avante, Vingadores! (2007-presente)

Com a crescente popularidade do grupo e o sucesso dos títulos associados, como Jovens Vingadores, a Panini decide lançar um segundo título mensal para títulos relacionados aos Vingadores, em janeiro de 2007.

Capitão América & Os Vingadores Secretos (2011)

Por ocasião do fim da era Reinado Sombrio, após a conclusão da minissérie O Cerco, a Panini substitui o título Reinado Sombrio pelo titulo Capitão América & Os Vingadores Secretos, aproveitando a movimentação em torno do lançamento do filme do Capitão América e a crescente expectativa quanto ao lançamento do filme dos Vingadores.

Ver também 

Arma X
Avante, Vingadores!
Capitão América & Os Vingadores Secretos
Grandes Heróis Marvel
Demolidor
Homem-Aranha
Homem de Ferro & Thor
Hulk
Marvel 2002
Marvel 2003
Marvel 2004 Especial
Marvel Action
Marvel Apresenta
Marvel Especial
Marvel MAX
Marvel Millennium: Homem-Aranha
Reinado Sombrio
A Teia do Homem-Aranha
Ultimate Marvel
Universo Marvel
Wolverine
X-Men
X-Men Extra
Editora Panini
Lista de publicações de quadrinhos da Editora Panini

Panini Comics
Publicações da Marvel Comics
Os Vingadores
Abril Jovem
Editora Bloch